Евгений Семёнович Рывкин () — украинский тренер по мини-футболу. Заслуженный тренер Украины. Возглавляет харьковский МФК «Локомотив» и сборную Украины.

Биография 
В сентябре 1991 года возобновило работу отделение футбола ДФСК «Локомотив» южной железной дороги. Были созданы две группы юношей 1981—1982 и 1987—1988 годов рождения по подготовке футболистов, которыми назначили руководить Евгения Рывкина. Под руководством специалиста юношеские команды «Локомотива» становились победителями и призёрами различных международных турниров. Команда юношей 1981 года рождения стала обладателем первого Кубка Украины по мини-футболу, а команда юношей 1987 года рождения — трижды становилась победителем юношеских первенств Украины. В сезоне 2005/06 харьковский «Локомотив» заявился в первую лигу чемпионата Украины по мини-футболу. В следующем сезоне завоевал право выступать в высшей лиге национального чемпионата. В финале Кубка Украины, который проходил в Донецке, «Локомотив» со счётом 2:0 был обыгран местный «Шахтёр».

Летом 2012 года Евгений Рывкин возглавил студенческую сборную Украины, которая была составлена только из игроков «Локомотива». На чемпионате мира в Португалии они выиграли золотые медали. После отставки Геннадия Лисенчука был назначен главным тренером национальной команды.

Достижения 
 Чемпион Украины среди юношей: 2001, 2002, 2003
 Обладатель Кубка Украины среди юношей: 1998, 2000
 Чемпион Украины: 2013
 Обладатель Кубка Украины: 2009
 Чемпион мира среди студентов: 2012

Примечания 

Мини-футбольные тренеры Украины
Тренеры сборной Украины по мини-футболу
Тренеры МФК «Локомотив» Харьков